Gminy w USA:
 East Fallowfield (ang. East Fallowfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 East Fallowfield (ang. East Fallowfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford